Les eleccions al Parlament de Suècia del 2006 es van celebrar el 17 de setembre de 2006 a Suècia. Encara que els més votats foren els socialdemòcrates, els partits de centredreta que formaven la coalició Aliança per Suècia sumaren majoria absoluta al Parlament i així Fredrik Reinfeldt fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 17 de setembre de 2006 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right |1.942.625
|align=right |34,99
|align=right |-4,86 
|align=right |130
|align=right |-14
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right |1.456.014
|align=right |26,23
|align=right |+10,97
|align=right |97
|align=right |+42
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right |437.389
|align=right |7,88
|align=right |+1,69
|align=right |29
|align=right |+7
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right |418.395
|align=right |7,54
|align=right |-0,23
|align=right |28
|align=right |-20
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Demòcrata-CristiansKristdemokraterna
|align=right |365.998
|align=right |6,59
|align=right |-2,56
|align=right | 24
|align=right |-9
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'EsquerraVänsterpartiet
|align=right |324.722
|align=right |5,85
|align=right |-2,54
|align=right | 22
|align=right |-8
|-
|style="width:10px" bgcolor=80AA4E align=center | 
|align=left|Partit Verd(Miljöpartiet de Gröna)
|align=right |291.121
|align=right |5,24
|align=right |+0,59
|align=right |19
|align=right |+2
|-
|style="width:10px" bgcolor=yellow align=center | 
|align=left|Demòcrates de Suècia(Sverigedemokraterna)
|align=right |162.463
|align=right |2,93
|align=right |+1,49
|align=right |-
|align=right |-
|-
|style="width:10px" bgcolor=D31994 align=center | 
|align=left|Iniciativa Feminista(Feministiskt Initiativ)
|align=right |37.957
|align=right |0,68
|align=right |
|align=right |-
|align=right |
|-
|style="width:10px" bgcolor=D31994 align=center | 
|align=left|Partit Pirata(Piratpartiet)
|align=right |34.918
|align=right |0,63
|align=right |
|align=right |-
|align=right |
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 81,99%)
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.650.416
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100.0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Guia per les eleccions sueques de 2006
|}

Referències 

Eleccions de Suècia
Eleccions del 2006